Ghost Rider kan syfta på:

 Ghost Rider (film) – en amerikansk långfilm från 2007, originaltitel Ghost Rider
 Ghost Rider (låt) – en låt från 2002 av rock bandet Rush på albumet Vapor Trails
 Ghost Rider (motorcykelförare) – en pseudonym för en eller flera motorcykelförare
 Ghost Rider (musikalbum) – ett musikalbum från 2015 av Jerry Williams
 Ghost Rider (seriefigur) – en tecknad superhjälte 1972
 Phantom Rider – en seriefigur som fick byta namn för den nya seriefigur Ghost Rider